A edição de 1998 da Tippeligaen iniciou-se em 13 de Abril e terminou em 25 de Outubro. O campeão foi o Rosenborg.

Moss e Vålerenga ascenderam da segunda divisão no ano anterior. Haugesund e Sogndal 
foram despromovidos para a segunda divisão no ano seguinte.

Classificação final

Repescagem 
28 de Outubro: Kongsvinger - Kjelsås 2–2
31 de Outubro: Kjelsås - Kongsvinger 0–5 (2–7 em placar acumulado)

Artilheiros 
27 golos
 Sigurd Rushfeldt, Rosenborg

20 golos
 Rune Lange, Tromsø

19 golos
 Petter Belsvik, Stabæk
 Jostein Flo, Strømsgodset

Campeonato Norueguês de Futebol
1998 no futebol
Desporto na Noruega em 1998